Жевченко — українське прізвище.

Відомі носії 
 Жевченко Юрій Володимирович (1885—1938) — український церковний діяч, єпископ УАПЦ з титулом Одеський і Миколаївський.
 Жевченко-Яновська Тамара Юріївна (1908—1958) — українська театральна актриса, відома за виступами в «Березолі».